El término satanismo hace referencia a varios artículos:

Satanismo, conjunto de creencias o fenómenos sociales que hacen veneración o admiración de Satanás o alguna figura similar.
 Satanismo tradicional o teísta, demonolatría o luciferismo, tipos de satanismo que adoran al demonio o sus análogos como una entidad real y espiritual.
 Satanismo laveyano, religión atea creada por el ocultista Anton Szandor LaVey que posteriormente dio origen a la Iglesia de Satán y a otros grupos e iglesias de menor envergadura, como la Primera Iglesia Satánica.
 Satanismo político o Demonización, técnica retórica e ideológica de desinformación.